Imię i nazwisko Margaret Murphy nosiły lub noszą m.in.:
 Margaret Murphy (ur. 1944) – irlandzka lekkoatletka, olimpijka z 1972 
 Margaret Murphy (ur. 1959) – brytyjska pisarka powieści kryminalnych